Barrow Island ist der Name folgender Inseln:

 Barrow Island (Western Australia), Australien
 Barrow Island (Queensland), Australien
 Barrow Island (England), in Barrow-in-Furness